Christophe Guénot – lottatore francese
 Jean Guenot – scrittore francese
 René Guénot – ciclista francese
 Steeve Guénot – ex lottatore e allenatore di lotta francese